Виктор Барабаш (; 30 августа 1855, Бохня — 25 июля 1928, Краков, Польша) — польский дирижёр и музыкальный педагог.

Окончил Венскую консерваторию (1876), ученик Йозефа Дакса. В 1878 г. основал Краковский академический хор при Ягеллонском университете — в настоящее время старейший хоровой коллектив Польши. В 1886—1909 гг. возглавлял Краковское музыкальное общество, руководя как его хором, так и созданным в 1888 г. любительским оркестром. Преподавал в Краковской консерватории с момента её создания в 1888 году, в 1921—1928 гг. её ректор.

Дирижёры Польши
Академические музыканты Польши
Музыкальные педагоги Польши
Ректоры вузов Польши